

Patronyme 

 Ali Abbasi (1981-), scénariste, réalisateur et monteur danois d'origine iranienne ;
 Armita Abbasi (2001-), manifestante iranienne ;
 Mehtab Ahmed Khan Abbasi (1952-), homme politique pakistanais ;
 Reza Abbasi (1565-1635), peintre et calligraphe perse.

Toponyme 

 Abbasi Hotel, hôtel iranien à Ispahan ;
 Maison des Abbasi, maison historique traditionnelle célèbre de Kashan, dans la province d'Ispahan, en Iran ;
 Musée Reza Abbasi, un musée situé à Téhéran.
Patronyme iranien